Люблинското войводство () е войводство в Източна Полша. Заема площ от 25 122,49 км2. Столица и най-голям град е Люблин.

География 
Територията на войводството принадлежи към 3 исторически области – Малополша, Полесия и Червена Рус.

История 
Създадено е на 1 януари 1999 г. чрез сливането на 6 по-малки войводства.

Население 
През 2010 г. областта има население от 2 154 892 милиона души. Гъстотата му е 85,78 души/км2.

Административно деление 
Войводството се дели на 24 окръга (повяти), които от своя страна се делят на 213 общини (гмини).

Източници